Bellefontaine – comune francese nel dipartimento del Giura
 Bellefontaine – comune francese nel dipartimento della Manica
 Bellefontaine – comune francese nel dipartimento d'Oltremare della Martinica
 Bellefontaine – località statunitense nello stato dell'Ohio
 Bellefontaine – comune francese nel dipartimento della Val-d'Oise
 Bellefontaine – comune francese nel dipartimento dei Vosgi
 Bellefontaine – stazione della metropolitana di Tolosa in Francia